Die Saison 1967/68 der mexikanischen Segunda División war die 18. Spielzeit einer landesweit ausgetragenen zweiten Liga in Mexiko.

Veränderungen 
Die in der vorangegangenen Spielzeit in die erste Liga aufgestiegene Meistermannschaft des CF Pachuca wurde ersetzt durch den am Ende der letzten Erstliga-Saison abgestiegenen CF Ciudad Madero. Ferner wurden die Mannschaften von Unión de Curtidores (erstmals in der Liga) und UANL Tigres (Rückkehr nach 5 Jahren) aufgenommen, so dass sich die Anzahl der Teilnehmer von vormals 16 auf nunmehr 18 erhöhte.

Kreuz- und Abschlusstabelle 1967/68 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, ein Kürzel der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet. Die Reihenfolge der Vereine bestimmt sich anhand der in dieser Saison erzielten Platzierung in der Gesamtsaisontabelle. Angaben zu den absolvierten Spielen (Sp.), Siegen (S), Unentschieden (U), Niederlagen (N) sowie des Torverhältnisses (Tore) und der erzielten Punkte befinden sich in den Feldern rechts neben der Kreuztabelle.

Mit dem Meister CF Laguna, dem Puebla FC und den Cuerudos de Ciudad Victoria blieben in dieser Spielzeit gleich drei Mannschaften ohne Heimniederlage, während der Celaya Fútbol Club und Deportivo Tepic keinen Auswärtssieg verbuchen konnten.

Statistik

Siehe auch 
 Segunda División (Mexiko)
 Liste der mexikanischen Fußball-Zweitligavereine

Weblinks 
 Die mexikanische Saison 1967/68 bei RSSSF

Fußballsaison 1967/68
1967